Balcárek ist der Familienname folgender Personen:
 Ferdinand Balcárek (1904–1975), tschechoslowakischer Architekt
 Jiří Balcárek (* 1973), tschechischer Fußballspieler und -trainer